Grochtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Grochtmann

Siehe auch:
 Hermann-Grochtmann-Museum in Datteln, städtisches Museum, zeigt frühgeschichtliche Funde, die Geschichte der Landgemeinde und die jüngere Industriegeschichte der Bergbau- und Kanalstadt